Sitra kan syfta på:

 Sitra (fond) – jubileumsfonden för Finlands självständighet 
 Wâdi Sitra – en wadi i Egypten

Se även
Sitrah